DLA steht als Abkürzung für:
 Air Dolomiti, eine italienische Regionalfluggesellschaft nach dem ICAO-Code
 Defense Logistics Agency, eine Behörde des Verteidigungsministeriums der Vereinigten Staaten
 Deutsche Logistik Akademie
 Deutsches Lokomotivbild-Archiv
 Deutsches Literaturarchiv Marbach
 Diffraction Limited Aperture in der Optik und Fotografie
 diffusion limited aggregation, in der Physik, siehe Diffusionsbegrenztes Wachstum
 Drehleiter mit vollautomatischer Steuerung (vollautomatische Drehleiter nach DIN EN 14043)
 Drive Letter Access, ein kommerzielles Packet-Writing-Programm für Windows
 Druckluft-Atemschutz
 Flughafen Douala International, ein internationaler Flughafen in Kamerun nach dem IATA-Code
 Dynamic Light Assist, Volkswagen-Bezeichnung für Blendfreies Fernlicht

DLA